Pombeiro peut désigner :
au Portugal :
 Pombeiro de Ribavizela, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
 Pombeiro da Beira, paroisse civile de la municipalité d'Arganil.